Туніська професійна ліга 1 2016—2017 — 62-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 8 вересня  року по 3 червня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Група A

Група B

Плей-оф

Чемпіонська група

Група на виліт

Матч за місце в лізі

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2016 у футболі
2017 у футболі